Oudemans — обозначение имён нескольких биологов-систематиков, используемое при цитировании названий описанных ими организмов.

Может соответствовать следующим персоналиям:
 Удеманс, Антон Корнелис (; 1858—1943) — нидерландский зоолог 
 Удеманс, Иоанн Теодор (; 1862—1934) — нидерландский энтомолог
 Удеманс, Корнель Антуан Абрагам (; 1825—1906) — нидерландский ботаник и миколог, стандартная форма сокращения «Oudem.»

См. также
 Удеманс